Ба́зис (через  от ) — основа, основание, фундамент:

В математике 
 Базис — множество векторов в линейном пространстве, таких, что любой вектор пространства может быть единственным образом представлен в виде их линейной комбинации.
 Базис — то же, что база топологии.
 Базис -го порядка — понятие аддитивной теории чисел, см. плотность последовательности.
 Базис Грёбнера

Другое 
 Базис и надстройка — элементы политэкономической системы.
 Базис (политология) — основная масса членов политической партии, корпорации, общества и т. п., в противоположность элитам.
 Базис ячейки — совокупность координат узлов, которые задают элементарную кристаллическую ячейку.
 БАЗИС — серия компактных многоканальных промышленных контроллеров.
 Геодезический базис — отрезок прямой на местности, длина которого получена прямым измерением; используется для вычисления длин сторон геодезической сети.
 «Базис» — российский фонд поддержки теоретической физики и математики.